Andrew Robertson (ur. 1990) – brytyjski lekkoatleta
 Andrew Robertson (ur. 1994) – szkocki piłkarz